Minia kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Al-Minya, guvernementshuvudort, 
 Al-Minya (guvernement),

Grekland 

 Miniá, ort, Joniska öarna, Nomós Kefallinías, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar